Der er flere steder med navnet Søllested:

 Søllested (Assens Kommune) (bebyggelse, ejerlav) – Søllested Sogn (Assens Kommune) på Fyn.
 Søllested (Lolland Kommune) (bebyggelse, ejerlav) – Søllested Sogn (Lolland Kommune) på Lolland.